Efrem II di Gerusalemme – patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme
 Efrem II di Georgia – patriarca greco-ortodosso di Georgia
 Ignazio Efrem II Rahmani – patriarca della Chiesa cattolica sira

Pagine correlate 
 Ignazio Afram II Karim – patriarca della Chiesa ortodossa siriaca